Termin Kvašćana masno kiselinska sintaza ima više značenja.
 Masna-kiselina sintaza
 Masna-acil-KoA sintaza